El término Bushnell puede hacer referencia a:

Apellidos
Nolan Bushnell, fundador de Atari.
Candace Bushnell, escritora estadounidense.
David Bushnell, inventor estadounidense.

Localidad
Bushnell, localidad de Florida.
Bushnell, localidad de Illinois.
Bushnell, localidad de Dakota del Sur.